Wilhelm Müller henviser til blandt andre:

 Wilhelm Müller (digter) (1794–1827) – tysk digter
 Wilhelm Müller (håndboldspiller) (1909–1984) – tysk håndboldspiller
 Wilhelm Konrad Hermann Müller (1812–1890) – tysk germanist